Montserrat Martí i Caballé, soprano catalana, filla de la també soprano Montserrat Caballé.
 Montserrat Martí i Bas, bibliotecària i escriptora catalana.